Nikolajevsk může znamenat:

 Nikolajevsk (Volgogradská oblast) – město ve Volgogradské oblasti v Rusku
 Nikolajevsk na Amuru – město v Chabarovském kraji v Rusku
 Nikolajevsk – dřívější název města Kostanaj v Kostanajské oblasti v Kazachstánu
 Nikolaevsk – město na Aljašce v USA